Мэтт Батталья (; род. 25 сентября 1965, Таллахасси, Флорида, США) — американский телевизионный актёр и бывший футболист.

Биография 
Маттео Мартин Батталья родился 25 сентября 1965 в городе Таллахасси, штат Флорида. Обучался в Луисвиллском университете в Кентукки, играл в сборной на позиции лайнбекера с 1983 по 1986. После окончания университета в 1987 играл за команду  «Филадельфия Иглз» в трёх матчах.

Ещё во время учёбы снялся в мыльной опере «Дни нашей жизни», впоследствии, в 1990-х, стал регулярно сниматься на телевидении.

В 2015 сыграл Флойда Хешмайера во втором сезоне телесериала «Настоящий детектив».

Фильмография

Примечания 

Игроки в американский футбол США
Киноактёры США